Puzzel, een soort spel of raadsel
 Puzzel (computerspelgenre), een genre van computerspellen

Films
 Puzzle (1974), een Italiaanse film
 Puzzle (1978), een Australische televisiefilm
 Puzzle (2006), een Koreaanse film
 Puzzle (2010), een Argentijnse film
 Puzzle (2014), een Japanse film
 Puzzle (2018), een Amerikaanse dramafilm
 Puzzel (Narnia), een personage uit De Kronieken van Narnia